Belopp kan avse:

 Absolutbelopp (matematik)
 En mängd pengar (ekonomi)

Se även 
 Basbelopp